Ludwig Hecke ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Hecke (Botaniker) (1868–1934), österreichischer Botaniker und Phytopathologe 
 Ludwig Hecke (Pädagoge) (* 1957), deutscher Pädagoge und Ministerialbeamter